Battlefleet Gothic steht für:
 Raumflotte Gothic, ein Tabletop-Spiel von 1999
 Battlefleet Gothic: Armada, ein Computerspiel von 2016, das auf dem Tabletop-Spiel basiert